Śmierć na Nilu (książka, 1937)
 Śmierć na Nilu (film 1978)
 Śmierć na Nilu (film 2004)
 Śmierć na Nilu (film 2022)